Двадесет пето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1927/28.

Преглед 
Играло је укупно дванаест клубова, ФК Ференцварош је освојио првенство, што му је била једанаеста титула. МТК је наступао под именом ФК Хунгарија. ФК Шабарија је била из Сомбатхеља а Башћа из Сегедина, ФК Бочкаи из Дебрецина и ФК Атила из Мишколца, остали клубови су били из Будимпеште.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Извори

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1927/28.
Фудбал у 1927.
Фудбал у 1928.